Бе́верли Э́ллиотт (; 31 декабря 19??, , Онтарио, Канада) — канадская , , ,  и диалект-тренер.

Биография и карьера 
Беверли Эллиотт родилась 31 декабря в  (провинция Онтарио, Канада).

Начиная с 1987 года, Эллиотт сыграла более чем 90-та фильмах и телесериалах. Она наиболее известна по роли Бабушки в «Однажды в сказке», Мэгги Крелл в «Острове Харпера», Брик Баннерман в «Королевском госпитале» и Салли Даффилд в «». Как певица и автор песен, сотрудничает с лейблом Walt Disney Records.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Сценаристы телевидения Канады
Киноактрисы Канады